Le Tremblay ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Le Tremblay-sur-Mauldre im Département Yvelines
 Le Tremblay-Omonville im Département Eure
 Tremblay-en-France im Département Seine-Saint-Denis, 1793–1887 Le Tremblay

weitere Orte in Frankreich:
 Le Tremblay (Maine-et-Loire) in der Gemeinde Ombrée d’Anjou im Département Maine-et-Loire
 Le Tremblay in der Gemeinde La Motte-Servolex im Département Savoie
 Le Tremblay in der Gemeinde Marchais-en-Brie im Département Aisne

Siehe auch:
 Tremblay